Włodzimierz Zieliński (1893-1948) – polski major
 Włodzimierz Zieliński (ur. 1951) – polski generał
 Włodzimierz Zieliński (ur. 1955) – polski piłkarz ręczny

Zobacz też